Tannay ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Tannay VD im Bezirk Nyon des Kantons Waadt, Schweiz 
 Tannay (Ardennes) im Département Ardennes, Frankreich
 Tannay (Nièvre) im Département Nièvre, Frankreich

Siehe auch:
 Tanay